Ludwig Schulze ist der Name folgender Personen:
* Ludwig Schulze (Baumeister) (1851–1916), deutscher Wasserbaumeister und Regierungsbaurat
 Ludwig Schulze (Violinist) (* 1986), deutscher Violinist 
 Ludwig Theodor Schulze (1833–1918), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Ludwig Schulz
 Ludwig Schultz (* 1947), deutscher Physiker und Materialwissenschaftler